Eshkol (en hebreo: מועצה אזורית אשכול), (transliterado: Moatzá Azorit Eshkol), es un consejo regional del Distrito Meridional de Israel. El Concejo Regional de Eshkol sirve a los siguientes municipios:

Asentamientos

Kibutzim

Moshavim

Referencias 

Concejos regionales de Israel